Desa Nangela kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nangela (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 108,47), Jawa Barat, 
 Desa Nangela (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 106,71), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar